Усятский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Бийском районе Алтайского края России. Административный центр — село Усятское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1640 человек, в том числе 780 мужчин и 860 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Ключи,
 посёлок Мальцева Курья,
 село Усятское.

Примечания 

Муниципальные образования Бийского района
Сельские поселения Алтайского края